Sirenia – łacińska nazwa brzegowców
 Sirenia – norweski zespół muzyczny